Cicadellinae é uma subfamília de cigarrinhas da família Cicadellidae.

Gêneros 
 Cicadella
 Bothrogonia
 Graphocephala
 Homalodisca
 Zyzzogeton

Cicadellidae